Puigcercós (Tremp), nucli de població del municipi de Tremp (Pallars Jussà)
 Puigcercós (Borredà)
 Biografies
Joan Puigcercós i Boixassa (1966), polític català, president d'ERC
Casimir Casaramona i Puigcercós (1838-1913), industrial cotoner català
Ignasi Domènech i Puigcercós (1874-1956), cuiner i escriptor gastronòmic català
Joan Vancell i Puigcercós (s. XIX), escultor català